Buštranje (gmina Bujanovac) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac
 Buštranje (gmina Preševo) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Preševo
 Buštranje (miasto Vranje) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje